

Златариця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Белиця.
 Златариця () — місто в Великотирновській області. Входить до складу общини Златариця.
 Златариця () — громада в Великотирновській області.